La période pharaonique en Égypte antique s'étend sur environ  et se décompose en onze grandes périodes incluant trente-trois dynasties de souverains. Les sources nécessaires à l'établissement d'une chronologie sont multiples et comprennent les listes royales établies depuis l'Antiquité et les travaux et découvertes des égyptologues depuis le .

Sources documentaires

Listes royales 

Les listes modernes de pharaons sont basées sur des listes de rois de l'Égypte ancienne et des listes historiques ultérieures, comme l'Ægyptiaca de Manéthon de Sebennytos. Les égyptologues et historiens appellent à la prudence sur la crédibilité, l'exactitude et l'exhaustivité de ces sources, dont beaucoup ont été écrites longtemps après les règnes qu'elles rapportent. Ces anciennes listes de rois sont également souvent endommagées, incohérentes entre elles ou sélectives.

Les plus anciennes listes de rois sont les suivantes :

 le sceau-cylindre de Den,  : Sceau-cylindre trouvé dans la tombe de Den qui donne les noms des rois de la première dynastie, de Narmer à Den, par leur Nom d'Horus.

 la pierre de Palerme,  : Grand fragment en basalte noir d'un monument où figuraient les annales royales, comprenant la liste (désormais incomplète) des rois qui ont gouverné l'Égypte, des dynasties 0 à , jusqu'au roi Néferirkarê Kakaï.

 la liste des rois de Gizeh,  : Écrite à l'encre rouge, verte et noire sur du bois de cèdre recouvert de gypse, elle a été trouvée en 1905 dans la sépulture du haut fonctionnaire Mesdjerou et de sa femme Hetep-neferet. Très endommagée, seuls six noms de rois peuvent encore y être lus.

 la pierre de Saqqarah Sud,  : Couvercle de basalte noir du sarcophage de la reine , épouse de . Inscrite sur les deux faces du sarcophage, la liste est en grande partie effacée et illisible.

 la liste de Karnak,  : Gravée sur du calcaire, elle était située dans le coin sud-ouest de la , au milieu de l'enceinte d'Amon-Rê, dans le temple de Karnak, à Louxor. Conservée au Louvre, elle est très endommagée.

 la table de Saqqarah,  : Liste de cinquante-huit pharaons, gravée sur pierre, découverte en 1861 dans la nécropole de Saqqarah dans la tombe du scribe Tounroï. Elle rassemble les noms des pharaons depuis ceux de la  jusqu'à .

 la liste d'Abydos,  : Située sur un mur du temple d'Abydos, elle présente les cartouches de soixante-seize rois ayant précédé  et mentionne certains des souverains de la  à la . Elle omet toutefois les rois de la Première Période intermédiaire.

 le Canon royal de Turin,  : Papyrus écrit en hiératique découvert en 1822 à Thèbes, datant du début de l'époque ramesside. Le document mentionne une liste de dieux et les noms et années de règne de plus de trois cents pharaons, depuis le règne des dieux jusqu'aux débuts de la .

 Ægyptiaca de Manéthon de Sebennytos, prêtre égyptien du  : Cet ouvrage, rédigé en grec sous le règne de , est le premier à regrouper les règnes des rois d'Égypte en dynasties. Il présente ainsi trente dynasties compilées grâce aux listes royales des bibliothèques des temples et aux fonds documentaire de la bibliothèque d'Alexandrie. Le texte original est désormais perdu, mais est repris environ trois siècles plus tard par Sextus Julius Africanus qui rédige le Chronographiai, ouvrage en cinq volumes rassemblant la chronologie égyptienne, la mythologie grecque et l'histoire juive. Eusèbe de Césarée a lui aussi constitué une liste inspirée de Manéthon dont deux versions nous sont parvenues, l'une par le moine Georges le Syncelle, dit Syncellus, à qui on doit également la liste d'Africanus, l'autre, dite version arménienne, directement du livre d'Eusebius.

Principaux travaux égyptologiques 

La liste des pharaons, classés par ordre chronologique et regroupés par dynastie, provient de ces nombreuses sources et est sujette à discussion, surtout pour les temps les plus anciens et les périodes troubles. Le nom retenu pour chaque pharaon est celui le plus couramment rencontré dans l'égyptologie francophone. La titulature complète de chaque pharaon est donnée sur la page de chacun. Les dates et durées de règnes peuvent varier selon les sources et sont encore soumises à débat au fil de l'avancée des recherches. Les références modernes les plus fiables sont de :
 Jean Vercoutter, pour la période allant de la  à la  ;
 Claude Vandersleyen, pour la période allant de la  à la  ;
 Université de Cambridge (Cambridge Ancient History), pour la période allant de la  à la  ;
 Nicolas Grimal, pour la totalité de la chronologie ;
 Les travaux de James Henry Breasted, Hans Wolfgang Helck, Eduard Meyer, Kenneth Anderson Kitchen, Rolf Krauss, Ian Shaw, Kim Steven Bardrum Ryholt, Pascal Vernus, Jean Yoyotte et James Mellaart sont également à prendre en compte du fait de leur qualité reconnue.

Liste des pharaons

Période prédynastique 

La Période prédynastique s'étend d'environ 8000 à 3150 avant notre ère. La Dynastie zéro s'étend, selon Nicolas Grimal, de 3500 à 3150 avant notre ère.

Cette période, encore assez mal connue, recouvre les temps qui précédent l’unification du pays et l’établissement des premières institutions pharaoniques. Elle commence avec la sédentarisation de diverses peuplades au bord du Nil puis le développement de l’agriculture et de l’élevage à la fin du néolithique.

Durant cette période, apparaissent les premiers hiéroglyphes archaïques, notamment sous le règne de . Les premiers monarques égyptiens ont régné en Haute-Égypte et ont été découverts et étudiés par: Günter Dreyer (qui a découvert les rois Doigt Escargot, Poisson, Horus Pe, Cigogne, Chien, Taureau et  et Jan Assmann (qui a découvert les rois Animal, Faucon, Lion et Tête de vache).

Les souverains mentionnés dans cette liste ne sont pas classés par ordre chronologique de succession car certains d'entre-eux ont peut-être eu des règnes contemporains.

 
!Dynastie 
!Nom du pharaon 
!Nom d'Horus 
!Commentaires 
|- 
! rowspan="13" |Dynastie zéro 
|
| 
| 
|- 
|Double Faucon 
| 
| 
|- 
|Horus Ny 
|  
| 
|- 
|Horus Hat 
|  
| 
|- 
|Horus Pe/Pen-Abou 
|  
| 
|- 
|Horus Hedjou 
|  
| 
|- 
|Crocodile 
|  
| 
|- 
|150px 

|  
| 
|- 
|Iry 
|G5:D21 
| 
|- 
|Ka 
|  
|rowspan="2" |Lecture du nom incertaine 
|- 
|Sékhen 
|   
|}

Période thinite 

Pour cette période reculée, il est difficile d'établir une chronologie. La  s'établit environ entre les années -3085 et -2850 et la  entre les années -2850 et -2687. Ces dates sont approximatives et sont différentes suivant les chronologies établies par les différents chercheurs.

 
!Dynastie 
!Nom du pharaon 
!Nom d'Horus  
!Commentaires 
!Dates du règne 
|- 
! rowspan="11" |
|rowspan="2" |100px
Nârmer 
|   
|rowspan="2" |Parfois assimilé au légendaire pharaon Ménès 
|rowspan="2" | v. -3085/-3025
|- 
|   
|- 
|Âha 
|   
| 
| v. -3025/-2995
|- 
|Djer 
|   
| 
| v. -2995/-2940
|- 
|Ouadji/Djet 
|   
| 
| v. -2940/-2920
|- 
|100px
Den 
|   
| 
| v. -2920/-2885
|- 
|100px
Adjib 
|   
| 
| v. -2885/-2875
|- 
|Sémerkhet 
|   
| 
| v. -2875/-2865 
|- 
|Qâ 
|   
| 
| v. -2865/-2855
|- 
|Sneferka 
|   
| 
| 
|- 
|Horus Oiseau
|   
| 
|
|- 
! rowspan="11" |
|Hotepsekhemoui 
|   
| 
| v. -2850/-2820
|- 
|Nebrê 
|   
| 
| v. -2820/-2790
|- 
|
Ninetjer 
|   
| 
| v. -2790/-2754
|- 
|Ouneg 
| 
| 
| v. -2754/-2734
|- 
|Sénedj 
|S29-N35:D46 
| 
| 
|- 
|Noubnefer 
|S12-F35 
| 
|  
|- 
|Horus Ba 
|   
|Selon Černý et Kaplony, identique à Horus Oiseau 
| 
|- 
|Horus Sa 
|G5-F11 
| 
| 
|- 
|Péribsen 
|   
|Nom de Seth 
| v. -2734/-2714
|- 
|
Sekhemib 
|   
|Sépulture non trouvée 
| 
|- 
|
Khâsekhemoui 
|   
|Roi au Sud. Réunifie le royaume.
| v. -2714/-2687
|}

Ancien Empire 

 
!Dynastie 
!Nom du pharaon 
!Nom d'Horus /Nom de Nesout-bity /Nom de Sa-Rê
!Commentaires 
!Dates du règne 
|- 
! rowspan="5" |
|
Djéser 
|
|Nom d'Horus : Netjerikhet.Fils de Khâsekhemoui.Commanditaire de la première pyramide à degrés et d'un complexe funéraire à Saqqarah.
| v. -2686/-2667
|- 
|100px
Sanakht 
|
| 
| v. -2667/-2648
|- 
|100px
Sekhemkhet 
|
|Commanditaire de la pyramide de Sekhemkhet à Saqqarah.
| v. -2648/-2640
|- 
|Khaba 
| 
|Probable commanditaire de la pyramide à tranches à Zaouiet el-Aryan.
| v. -2640/-2637
|- 
|100px
Houni 
| 
| 
| v. 2637/-2613
|- 
! rowspan="8" | 
|
Snéfrou 
|M23:X1-L2:X1-<-S29-F35-I9:D21-G43-> 
|Commanditaire de la pyramide de Meïdoum, la pyramide rhomboïdale et la pyramide rouge.
| v. -2613/-2589 
|- 
|
Khéops 
|M23:X1-L2:X1-<-Aa1-G43-I9-G43-> 
|Nom égyptien : Khoufou.Fils de Snéfrou.Commanditaire de la Grande Pyramide à Gizeh.Diodore et Hérodote le décrivent comme un tyran cruel et hérétique.
| v. -2589/-2566 
|- 
|
Djédefrê 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-R11-I9-> 
|Fils de Khéops.Commanditaire de la pyramide de Djédefrê à Abou Rawash.
| v. -2566/-2558
|- 
|
Khéphren 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-N28:I9-> 
|Nom égyptien : Khâfrê.Fils de Khéops et (demi-)frère de Djédefrê.Commanditaire de la pyramide de Khéphren et du Grand Sphinx à Gizeh. Diodore et Hérodote le décrivent comme aussi cruel que son père.
| v. -2558/-2532 
|- 
|Baka 
|M23:X1-L2:X1-<-G29-D28-> 
|Peut-être fils de Djédefrê.Roi éphémère.Commanditaire d'une pyramide inachevée à Zaouiet el-Aryan.
| v. -2532
|- 
|
Mykérinos 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-Y5-D28:D28*D28-> 
|Nom égyptien : Menkaourê.Fils de Khéphren.Commanditaire de la pyramide de Mykérinos  à Gizeh.
| v. -2532/-2503 
|- 
|Chepseskaf 
|M23:X1-L2:X1-<-A50-O34:O34-D28:I9-> 
|Commanditaire du mastaba de Chepseskaf à Saqqarah.
| v. -2503/-2498 
|- 
|Djédefptah 
| 
|Roi hypothétique 
| 
|- 
! rowspan="9" | 
|
Ouserkaf 
|M23:X1-L2:X1-<-F12-S29-D28-I9-> 
|Commanditaire de la pyramide d'Ouserkaf à Saqqarah.Édifie le premier temple solaire à Abousir.
| v. -2494/-2487 
|- 
|
Sahourê 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-D61-G43-> 
|Fils d'Ouserkaf.Commanditaire de la pyramide de Sahourê à Abousir.
| v. -2487/-2475
|- 
|
Néferirkarê Kakaï 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-F35-D4-D28->-G39-N5:Z1-<-D28-D28-M17-> 
|Fils de Sahourê.Commanditaire de la pyramide de Néferirkarê à Abousir.
| v. -2475/-2455 
|- 
|
Néferefrê Isi 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-F35-I9->-G39-N5:Z1-<-M17-O34-M17-> 
|Fils aîné de Néferirkarê Kakaï.Commanditaire de la pyramide de Néferefrê à Abousir.
| v. -2448/-2445 
|- 
|Chepseskarê Netjerouser 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-A50-S29-S29-D28->-G39-N5:Z1-<-R8-G43-F12*S29:D21-> 
|Peut-être un usurpateur.Roi éphémère.Commanditaire de la pyramide inachevée à Abousir.
| v. -2455/-2448
|- 
|
Niouserrê Ini 
|M23:X1-L2:X1-<-N5:N35-F12*S29-D21->-G39-N5:Z1-<-K1:N35-M17-> 
|Fils cadet de Néferirkarê Kakaï.Commanditaire de la pyramide de Niouserrê à Abousir.
| v. -2445/-2421
|- 
|
Menkaouhor Hor-Ikaou 
|M23:X1-L2:X1-<-G5-Y5-D28:D28*D28->-G39-N5:Z1-<-G5-M17-D28-G43-> 
|Peut-être le fils de Néferefrê.Commanditaire de la pyramide de Menkaouhor à Saqqarah.
| v. -2421/-2414 
|- 
|Djedkarê Isési 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-R11-D28->-G39-N5:Z1-<-M17-O34:O34-M17-> 
|Commanditaire de la pyramide de Djedkarê Isési à Saqqarah.
| v. -2414/-2375 
|- 
|Ounas 
|G39-N5:Z1-<-E34:N35-M17-S29-> 
|Commanditaire de la pyramide d'Ounas à Saqqarah.
| v. -2375/-2345
|- 
! rowspan="10" | 
|
Téti 
|G39-N5:Z1-<-X1:X1-M17-> 
|Commanditaire de la pyramide de Téti à Saqqarah.Assassiné.
| v. -2345/-2323 
|- 
|Ouserkarê 
| 
|Peut-être fils de Téti.Roi éphémère.
| v. -2323/-2321 
|- 
|
Mérirê 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-U6-M17-M17->-G39-N5:Z1-<-Q3-Q3-M17-M17-> 
|Fils de Téti.Commanditaire de la  à Saqqarah.
| v. -2321/-2287 
|- 
|
  
|M23:X1-L2:X1-<-N5-U6-D21:N35->-G39-N5:Z1-<-G7A-G17-V18-I9-> 
|Fils de .Commanditaire de la  à Saqqarah.
| v. -2287/-2278
|- 
|
Néferkarê 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-F35-D28->-G39-N5:Z1-<-Q3-Q3-M17-M17-> 
|Fils de .Commanditaire de la  à Saqqarah.L'un des plus longs règnes de l'histoire égyptienne, au moins 63 ans.
| v. -2278/-2184 
|- 
|  
|M23:X1-L2:X1-<-N5-U6-D21:N35->-G39-N5:Z1-<-G7A-G17-V18-I9-> 
|Fils de .Le nom de Sa-Râ Nemtyemsaf est attesté pour le fils aîné de , le nom de Mérenrê vient de la liste d'Abydos.
| v. 2184/-2181
|- 
|Netjerkarê 
| 
|Longtemps considéré comme étant une femme du nom de Nitocris et épouse de .Non attesté.
| v. -2181
|- 
|Menkarê 
| 
|Non attesté.
| 
|- 
| 
| 
|Non attesté.
| 
|- 
|Néferkarê Néby 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-F35-D28->-G39-N5:Z1-<-V30-D58-M17-M17-> 
|Fils de .Commanditaire d'une pyramide non retrouvée et nommée Djed-ânkh-Néferkarê.
| 

|}

Première Période intermédiaire 

Les  et s sont parfois classées dans l'Ancien Empire. Les rois des  et  héracléopolitaines sont très mal connues, ici ne sont présentés que les rois attestés sans ordre chronologique précis. , roi thébain de la , met fin à la Première Période intermédiaire en réunifiant le pays.

 
!Dynastie 
!Nom du pharaon 
!Nom de Nesout-bity /Nom de Sa-Rê
!Commentaires 
!Dates du règne  
|- 
! rowspan="9" | 
| Shemaï 
| 
|Non attesté.
| 
|- 
| Khendou 
| 
|Non attesté.
| 
|- 
|Mérenhor 
| 
|Non attesté.
| 
|- 
|
| 
|Peut-être attesté par une plaquette en or, aujourd'hui au British Museum mais considérée par certains comme une contre-façon.
| 
|- 
|Nykarê 
| 
|Peut-être attesté par un sceau-cylindre et par une plaquette en or, aujourd'hui au British Museum mais considérée par certains comme une contre-façon.
| 
|- 
| Térérou 
| 
|Non attesté.
| 
|- 
|Néferkahor 
| 
|Attesté par un sceau-cylindre en stéatite.
| 
|- 
|Néferkarê Pepiseneb 
| 
|Non attesté.
| 
|- 
|Néferkamin Anou 
| 
|Non attesté.
| 
|- 
! rowspan="5" | 
|Qakarê Ibi 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-A28-D28->-G39-N5:Z1-<-M17-D58-M17-> 
|Commanditaire de la pyramide de Qakarê Ibi à Saqqarah 
| 
|- 
|Néferkaourê 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-F35-D28:D28*D28-> 
|Probablement attesté par un décret concernant le temple de Min à Coptos.
| 
|- 
|Néferkaouhor Khoui-ouy-Hepou 
|M23:X1-L2:X1-<-G5-F35-D28:D28*D28->-G39-N5:Z1-<-E1:R12-Aa1:G43-Z1:G43-> 
|Attesté par des décrets concernant le temple de Min à Coptos.
| 
|- 
|Ouadjkarê 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-M13-D28-> 
|Attesté par le Décret R concernant également le temple de Min à Coptos 
| 
|- 
| Pépi 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-F35-D4:D28->-G39-N5:Z1-<-Q3:Q3-M17-M17-> 
|Possiblement attesté dans la tombe du vizir Shemaï, Néferirkarê serait alors son nom de Nesout-bity et son nom de Sa-Rê serait Pépi.
| v. -2610
|- 
! rowspan="7" |Rois non classés 
|Sekhemkarê 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-S42-D28-> 
|Nom sur un papyrus écrit en hiératique trouvé à Éléphantine et actuellement conservé à Berlin.
| 
|- 
|Ity 
|G39-N5:Z1-<-M17-X1-M17-M17-> 
|Inscription à l’Ouadi Hammamat à propos de sa pyramide (non retrouvée) nommée Baou-Ity.
| 
|- 
|Imhotep 
|G39-N5:Z1-<-M18-G17-R4:X1*Q3-> 
|Inscription à l’Ouadi Hammamat (no 206).
| 
|-
|Hotep 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-HASH->-G39-N5:Z1-<-R4-X1:Q3-> 
|Inscription à Saaba el-Rigal.
| 
|- 
|Isou 
|G39-N5:Z1-<-M17-M23-G43-> 
|Nom basilophore d'un prince du nom de Isou-Ânkh sur une inscription au Gebel Silsileh.
| 
|- 
|Iytjenou 
|G39-N5:Z1-<-M17-M17-M17-V13:W24*G43-> 
|Nom basilophore d’une prêtresse d’Hathor du nom de Sat-Iytjenou, signifiant fille d'Iytenou, sur une stèle découverte à Saqqarah.
| 
|- 
|Khoui 
|G39-N5:Z1-<-Aa1-G43-M17-> 
|Attesté par un nom trouvé dans un mastaba près d'un monument (peut-être une pyramide) à Dara, qui lui est attribué par plusieurs égyptologues. Considéré par certains comme un simple nomarque s'étant proclamé roi.
| 
|- 
! rowspan="5" |et 
|Meribrê Khety 
|M23:X1-L2:X1-<-N5:U7-M17-M17-F34->-G39-N5:Z1-<-F32:X1-M17-M17-> 
|Attesté par un brasero en cuivre (Assiout), une baguette en ébène (Meir) et un fragment de sarcophage (Licht).
| 
|- 
|Nebkaourê Khety 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-V30-D28*Z1:Z2->-G39-N5:Z1-<-F32:X1-M17-M17-> 
|Attesté par un poids en jaspe rouge (Tell el-Retabah).
| 
|- 
|Ouahkarê Khety 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-V29-D28->-G39-N5:Z1-<-F32:X1-M17-M17-> 
|Attesté sur le sarcophage non contemporain (Deir el-Bersha).
| 
|- 
|Néferkarê 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-F35-D28-> 
|Cité dans la tombe d'Ânkhtyfy (Héfat).
| 
|- 
|Mérikarê 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-U6-D28-> 
|Attesté par une palette de scribe (Assiout), cité dans la tombe d'un nomarque Khety (Assiout), dans lEnseignement pour Merikarê et sur 9 stèles portant sur sa pyramide nommée Wȝḏ-sw.t-mry-kȝ-rˁ (« Les places de Merikarê sont prospères ») et son culte à Saqqarah.
| 
|- 
! rowspan="7" | 
|

|G39-N5:Z1-<-Y5:N35:V13-G43-R4:X1*Q3-> 
|Fils d'Antef l'Ancien, gouverneur de Thèbes.
| 
|- 
|
|G39-N5:Z1-<-W25-N35:X1:I9-> 
|Fils de 
| -2125/-2112
|- 
|

|G39-N5:Z1-<-W25-N35:X1:I9-> 
|Fils de 
| -2112/-2063
|- 
|

|G39-N5:Z1-<-W25-N35:X1:I9-> 
|Fils d' 
| -2063/-2055
|}

Moyen Empire 
Le Moyen Empire, qui s'intercale entre les deux périodes intermédiaires, commence vers -2033 sous le règne de , lorsque celui-ci réunifie le royaume après la prise de Héracléopolis. Cette période se finit à la chute de la  vers -1650.

Elle se termine à la mort de Néférousobek, épouse d' en -1783.

La  est marquée par les luttes contre les opposants mais également par différentes expéditions afin de ramener des matières premières précieuses.  entame une campagne de construction d'une grande ampleur qui est poursuivie par son fils. Cette dynastie s'éteint au décès de  et  inaugure la  qui se caractérise par une succession de règnes relativement longs. Les différents pharaons parviennent à imposer leur autorité sur l'ensemble du pays, en exerçant un contrôle plus strict des nomarques, en pacifiant les frontières et en sécurisant les routes commerciales grâce aux nombreuses campagnes militaires, ce qui favorise le retour de la prospérité et de l'équilibre, recherchés depuis l'Ancien Empire. Si la  semble instable politiquement du fait d'une succession rapide de régnes courts et de la prise du pouvoir par des roturiers à plusieurs reprises, l'Égypte semble toujours stable et prospère, avec une administration stable et bien organisée, parfaite héritière de la . À la chute de cette , l'Égypte est divisée et la Deuxième Période intermédiaire débute.

 
!Dynastie 
!Nom du pharaon 
!Nom de Nesout-bity / Nom de Sa-Rê
!Commentaires 
!Dates du règne 
|- 
! rowspan="3" | 
|
Nebhépetrê 
|M23:X1-L2:X1-<-N5:V30-Aa5:X1->-G39-N5:Z1-<-Y5:N35:V13-G43-R4:X1*Q3-> 
|Fils d'.Réunifie le royaume.
| -2055/-2004  
|- 
|
Séânkhkarê 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-S29-S34-D28->-G39-N5:Z1-<-Y5:N35:V13-G43-R4:X1*Q3-> 
|Fils de 
| -2004/-1992 
|- 
|
Nebtaouyrê 
|M23:X1-L2:X1-<-N5:V30-N16:N16->-G39-N5:Z1-<-Y5:N35:V13-G43-R4:X1*Q3-> 
|Fils de 
| -1992/-1985 
|- 
! rowspan="8" | 
|
Sehotepibrê 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-S29-R4:X1*Q3-F34->-G39-N5:Z1-<-M17-Y5:N35-G17-F4:X1-> 
|Probablement le vizir de .Assassiné, à la suite d'un complot de harem.
| -1985/-1965 
|- 
|
Khéperkarê 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-L1-D28->-G39-N5:Z1-<-F12-S29-D21:X1-O34:N35-> 
|Nom égyptien : Sénousert.Fils d'.
| -1965/-1920 
|- 
|
Neboukaourê  
|M23:X1-L2:X1-<-N5-S12-D28*D28:D28->-G39-N5:Z1-<-M17-Y5:N35-G17-F4:X1-> 
|Fils de .
| -1922/-1878 
|- 
|
Khâkhéperrê 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-N28:D36-L1->-G39-N5:Z1-<-F12-S29-D21:X1-O34:N35-> 
|Nom égyptien : Sénousert.Fils d'.
| -1880/-1874 
|- 
|
Khâkaourê 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-N28-D28*D28:D28->-G39-N5:Z1-<-F12-S29-D21:X1-O34:N35-> 
|Nom égyptien : Sénousert.Fils de 
| -1874/-1855 
|- 
|
Nymaâtrê 
|M23:X1-L2:X1-<-N5:N35-C10->-G39-N5:Z1-<-M17-Y5:N35-G17-F4:X1-> 
|Fils de 
| -1855/-1808 
|- 
|
Maâkhérourê 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-U1-Aa11:D36-P8->-G39-N5:Z1-<-M17-Y5:N35-G17-F4:X1-> 
|Fils d' 
| -1808/-1799 
|- 
|
Sobekkarê Néférousobek 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-I4-D28->-G39-X1-N5:Z1-<-F35-F35-F35-I5A-> 
|Fille d', sœur et épouse d'
| -1799/-1795
|-
! rowspan="41" |
| 
Sékhemrê-Khoutaouy Amenemhat-Sobekhotep
| M23:X1-L2:X1-<-N5-Y8-D43:N19->-G39-N5:Z1-<-M17-Y5:N35-G17-F4:X1-I4-R4:X1*Q3-> 
| 
| 
|-
|
Sékhemrê Amenemhat-Senebef
| M23:X1-L2:X1-<-N5-S29-S42-D28->-G39-N5:Z1-<-M17-Y5:N35-G17-F4:X1-S29-N35:D58-I9->
| 
| 
|-
| Nerkarê
| M23:X1-L2:X1-<-N5-N35:G14-D21:D28->
|
| 
|-
| Ameny-Qemaou
| G39-N5:Z1-<-M17 Y5:N35 M17 M17 T14 G43->
| Peut-être le même roi que le précédent.
| 
|-
| Hotepibrê Saqemaou-Sornedjheritef
| M23:X1-L2:X1-<-N5-R4:X1*Q3-F34->-G39-N5:Z1-<-T14-G43-G39-G5-Aa27-I10-D2*X1:I9->
| Fils d'Ameny-Qemaou
| 
|-
| Ioufeni
| 
| Non attesté.
| 
|- 
| Sânkhibrê Ameny-Antef-Amenemhat
| M23:X1-L2:X1-<-N5-S29-S34-F34->-G39-N5:Z1-<-M17-Y5:N35-M17-M17-W25-N35:X1:I9-M17-Y5:N35-G17-F4:X1*Z1->
|
| 
|-
|
Semenkarê Nebnoun
| M23:X1-L2:X1-<-N5-S29-Y5:N35-D28-Z1->-G39-N5:Z1-<-V30:N35:Z2-N35:W24*G43->
| 
| 
|-
| Sehotepibrê Sousekhtaouy
| M23:X1-L2:X1-<-N5-S29-R4:X1*Q3-F34->
|
| 
|-
| Souadjkarê
| M23:X1-L2:X1-<-N5-S29-M13-D28-HASH->
| Non attesté.
| 
|-
| Nedjemibrê
| M23:X1-L2:X1-<-N5-M29-G17-Y1-F34->
| Non attesté.
| 
|-
| Amenemhat-Reniseneb
| G39-N5:Z1-<-M17-Y5:N35-G17-F4:X1-D21:N35-S29-N35:D58->
|
| 
|-
| Nebmaâtrê
| M23:X1-L2:X1-<-N5-V30-U1-D36:X1->
| Peut-être identique au précédent
| 
|-
| 
Aoutibrê Hor
| M23:X1-L2:X1-<-N5-F40-F34->-G39-N5:Z1-<-D2:D21-N31->
| 
| 
|-
| Sedjefakarê Kay-Amenemhat
| M23:X1-L2:X1-<-N5-S29-I10:I9-G1-D28->-G39-N5:Z1-<-D28-M17-M17-M17-Y5:N35-G17-F4:X1->
|
| 
|-
| Khoutaouyrê Ougaf
| M23:X1-L2:X1-<-N5-D43:N19->-G39-N5:Z1-<-G43-W11-F18:I9->
| 
| 
|-
| 
Ouserkarê Khendjer
| M23:X1-L2:X1-<-N5-F12-S29-D28->-G39-N5:Z1-<-Aa1:N35-M36:D21->
|
| 
|-
| 
Smenkhkarê Imyramesha
| M23:X1-L2:X1-<-N5-S29-Y5:N35-Aa1:U22-D28->-G39-N5:Z1-<-G17:D21-A12:Z2->
|
|
|-
| 
| M23:X1-L2:X1-<-N5-S29-R4:X1*Q3-D28->-G39-N5:Z1-<-W25-N35:X1:I9->
|
| 
|-
| Meribrê Seth
| M23:X1-L2:X1-<-N5-U7:F34->-G39-N5:Z1-<-C7->
| Non attesté.
| 
|-
| 
Sekhemrê-Souadjtaouy Sobekhotep
| M23:X1-L2:X1-<-N5-S42-S29-M13-N19->-G39-N5:Z1-<-I4-R4:X1*Q3->
|
|
|-
| 

| M23:X1-L2:X1-<-N5-N28:D36-Y8->-G39-N5:Z1-<-F35-R4:X1*Q3->
| Fils du Grand Prêtre d'Abydos Haânkhef
| 
|-
| Sahathor
| 
| Frère de  et de Khâneferrê Sobekhotep
| 
|-
|
Khâneferrê Sobekhotep
| M23:X1-L2:X1-<-N5-N28:D36-F35->-G39-N5:Z1-<-I4-R4:X1*Q3->
| Frère de  et de Sahathor
| 
|-
|
Khâânkhrê Sobekhotep
| M23:X1-L2:X1-<-N5-N28-S34->-G39-N5:Z1-<-I4-R4:X1*Q3->
|
| 
|-
| 
Khâhoteprê Sobekhotep
| M23:X1-L2:X1-<-N5-N28:D36-R4:X1*Q3->-G39-N5:Z1-<-I3-R4:X1*Q3->
| 
| 
|-
| Ouahibrê Ibiâou
| M23:X1-L2:X1-<-N5-V29-V28-F34:Z1->-G39-N5:Z1-<-F34:Z1-M17-D36:N35B->
|
| 
|-
|

| M23:X1-L2:X1-<-N5-U7:D21-F35->-G39-N5:Z1-<-M17-A2-M17-M17->
|
| 
|-
|
Merhoteprê Sobekhotep
| M23:X1-L2:X1-<-N5-U7:D21-R4:X1*Q3->-G39-N5:Z1-<-I3-R4:X1*Q3->
| 
|
|-
| Merhoteprê Ini
| M23:X1-L2:X1-<-N5-U7:D21-R4:X1*Q3->-G39-N5:Z1-<-M17-A2-N35-A1->
| Très probablement idetique au précédent.
| 
|-
| Sânkhenrê Souadjetou
| 
| Non attesté.
| 
|-
| Mersekhemrê Ined
| M23:X1-L2:X1-<-N5-U7:D21-S42-Z1->-G39-N5:Z1-<-M17-K1:N35-D46:G36->
|
| 
|-
|
Mersekhemrê Neferhotep
| M23:X1-L2:X1-<-N5:U7-S42->-G39-N5:Z1-<-F35-R4:X1*Q3->
| Très probablement identique au précédent.
| 
|-
| Sânkhenrê Souadjetou
| 
| Non attesté.
| 
|-
| Merkaourê Sobekhotep
| M23:X1-L2:X1-<-N5:U7-D28:D28*D28->-G39-N5:Z1-<-I3-R4:X1*Q3->
|
| 
|-
| 
Merânkhrê Montouhotep
| M23:X1-L2:X1-<-N5:U7-S34->-G39-N5:Z1-<-Y5:N35:V13-G43-R4->
|
| 
|-
|
Mershepesrê Ini
| M23:X1-L2:X1-<-N5:U7-A51-S29->-G39-N5:Z1-<-M17-K1:N35-M17->
|
| 
|-
| Merikheperrê
| M23:X1-L2:X1-<-N5-U7:D21-L1->
|
| 
|-
| 
Méridjefarê
| M23:X1-L2:X1-<-N5-U7:D21-C90->
|
| 
|-
| Djedhoteprê Dedoumes
| M23:X1-L2:X1-<-N5-R11-R11-R4:X1*Q3->-G39-N5:Z1-<-D37:D37-F31-S29-G43->
|
| 
|-
| 

| M23:X1-L2:X1-<-N5-S29-F35-F34->-G39-N5:Z1-<-F12-S29-D21:X1-O34:N35->
| Aussi nommé 
| 
|}

Deuxième Période intermédiaire 

La Deuxième Période intermédiaire débute aux alentours de -1650 à la chute de la  et prend fin aux alentours de -1550, lorsque l'Égypte est réunifiée sous le règne d', premier roi de la .

Cette période est caractérisée par le royaume thébain des  et s, contrôlant le sud de l'Égypte, et le royaume des Hyksôs de la , basé à Avaris, d'origine sémitique et contrôlant au moins le delta oriental de l'Égypte. À la suite de la guerre entre ces deux royaumes à la fin de la , les occupants sémitiques sont chassés et le pays est réunifié avec comme capitale Thèbes.

!Dynastie
!Nom du pharaon
!Nom de Nesout-bity /Nom de Sa-Rê
!Commentaires
!Dates du règne
|-
! rowspan="20" |
|Sekhenrê
|M23:X1-L2:X1-<-N5 S29 N28:Z1 D36:Y1:N35->-G39-N5:Z1-<-HASH-S29->
|
| 
|-
|Nebououserrê
|M23:X1-L2:X1-<-N5:S12 F12 S29->-G39-N5:Z1-<-M17 M17 D36:N35A->
|
|
|-
|Khaouserrê
|M23:X1-L2:X1-<-N5 N28:D36 F12 S29->-G39-N5:Z1-<-N29 G1 D21 V28->
|
|
|-
|Âahoteprê
|M23:X1-L2:X1-<-N5 O29:D36 R4:X1*Q3->-G39-N5:Z1-<-D36 N35A->
|
|
|-
|Maâtibrê
|M23:X1-L2:X1-<-N5 U4 D36:F34->-G39-N5:Z1-<-N37:N37 M17->
|
| 
|-
|Néhésy
|M23:X1-L2:X1-<-N35 O29:D36 O22->-G39-N5:Z1-<-G21 V28 S29 Z4->
|
| 
|-
|Khatirê
|G39-N5:Z1-<-N5 N28:D36*Y1 U33 Z4 ->
|
| 
|-
|Nebfaourê
|G39-N5:Z1-<-N5-V30:I9-F40-Z7:X1-Y1:Z2->
|
| 
|-
|Séhebrê
|G39-N5:Z1-<-N5-S29-V28-b-W3:N5->
|
| 
|-
|
Méridjefarê
|G39-N5:Z1-<-N5 U7:D21 C90->
|
| 
|-
|
|G39-N5:Z1-<-N5-S29-M13-D28-Z1->
|
| 
|-
|Nebdjefarê
|G39-N5:Z1-<-N5-N5:V30-I10:I9-G1-G41:G36->
|
| 
|-
|Oubenrê
|G39-N5:Z1-<-N5-Z7-D58-N35:N5-G7->
|
| 
|-
|...djéfarê
|
|
| 
|-
|...ouenrê
|G39-N5:Z1-<-HASH-Z7-D46-N35:N5-G7->
|
| 
|-
|Aoutibrê
|G39-N5:Z1-<-N5-F40-Z7:X1-Y1:Z2--F34-Z1->
|
| 
|-
|Hérouibrê
|G39-N5:Z1-<-N5-O4-D21:Y1-F34-Z1->
|
| 
|-
|Nebsenrê
|G39-N5:Z1-<-N5-V30-S29-N35:Z2->
|
| 
|-
|Sekhéperenrê
|G39-N5:Z1-<-N5-S29-L1-D21:N35->
|
| 
|-
|Djedkerourê
|G39-N5:Z1-<-N5-R11-G7-T22-Z7->
|
| 
|-
! rowspan="5" |
|Salitis
|M23:X1-L2:X1-<-N5 O34:N28 D36:N35->-G39-N5:Z1-<-M8 D21:V31->
|Roi d'Avaris.
|
|-
|Mery-ouser-Rê
|M23:X1-L2:X1-<-N5 U6 F12 D40->-G39-N5:Z1-<-M17 M17 D36:N29*D58 O4:D21 ->
|
|
|-
|Khyan
|M23:X1-L2:X1-<-N5-S29-F9:D54-N35->-G39-N5:Z1-<-Aa1 M17 M17 G1 N35 ->
|
|
|-
|
|M23:X1-L2:X1-<-N5 O29:D36 N29:N35:N35->-G39-N5:Z1-<-M17 A2 Q3:Q3 M17->
|
|
|-
|
Khamoudy
|M23:X1-L2:X1-<-N5 R4:X1*Q3 F34->-G39-N5:Z1-<- M12 G1 G17 V1 D46:Z4 T14 A1->
|
|
|-
! rowspan="20" | 
|
Sekhemrê-Sementaouy Djehouty 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-S42-S29-Y5:N35:N19->-G39-N5:Z1-<-G26:X1*Z4-> 
| 
| 
|- 
|
Sekhemrê-Sousertaouy Sobekhotep 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-S42-S29-F12-S29-N16:N16->-G39-N5:Z1-<-I3-R4:X1*Q3-> 
| 
| 
|- 
|
 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-S42-S29-S34-N19->-G39-N5:Z1-<-F35-R4:X1*Q3-> 
| 
| 
|- 
|
Sânkhenrê Montouhotepi 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-S29-S34-N35->-G39-N5:Z1-<-Y5:V13-G43-M17-R4:X1*Q3-> 
| 
| 
|- 
| 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-S29-M13-Y1:N35->-G39-N5:Z1-<-V30-M17-D21:Z4-D21:F40-> 
| 
| 
|- 
|
| 
|Non attesté par des sources contemporaines.
| 
|- 
|Semenrê 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-O34:Y5:N35-Y1-> 
| 
| 
|- 
|Souserenrê Bebiânkh 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-O34-F12*S29:N35->-G39-N5:Z1-<-D58-D58-M17-S34-> 
| 
| 
|- 
|Souahenrê Senebmiou 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-S29-V29-Y1:N35->-G39-N5:Z1-<-S29-N35:D58-W19-D54-G43-> 
| 
| 
|- 
| 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-S29-Aa21-D36->-G39-N5:Z1-<-Y5:N35-V13-G43-R4-> 
| 
| 
|- 
|Sekhenrê 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-S29-N28:Z1-D36-Y1:N35-> 
| 
| 
|- 
|
Seheqaenrê Sânkhptahi 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-S29-S38-Y1:N35->-G39-N5:Z1-<-C20-S29-S34-M17-> 
| 
| 
|- 
|
Menkhâourê Senââib 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-Y5:N35-N28:D36:Z2->-G39-N5:Z1-<-Y4-Y1:F34*Z1-> 
| 
| 
|- 
|Sekhemrê-Khoutaouy Paentjeny 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-S42-Aa1:D43-N19->-G39-N5:Z1-<-Q3:N35-V13:N35-T14-G41-> 
| 
| 
|- 
|
Sekhemrê-Neferkhâou Oupouaoutemsaf 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-S42-F35-N28:D36-Y1:Z2->-G39-N5:Z1-<-F13-N31:X1*Z2-G17-V17-Z1:I9-> 
| 
| 
|- 
|
Sekhemrê-Ouahkhâou Râhotep 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-S42-V29-N28:Z2->-G39-N5:Z1-<-D21:D36-N5:Z1-R4:X1*Q3-> 
| 
| 
|- 
|
 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-S42-M13-N28:D36:Z2->-G39-N5:Z1-<-I4-G17-V16-Z1:I9-> 
| 
| 
|- 
|Ouseribrê Senebkay 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-F12-S29-D21:F34*Z1->-G39-N5:Z1-<-S29-N35:D58-D28-M17-M17-> 
| 
| 
|- 
|
Djedneferrê Dedoumes 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-R11-F35->-G39-N5:Z1-<-D37:D37-G43-F31-S29-> 
| 
| 
|- 
|Djedânkhrê Montouemsaf 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-R11-R11-S34->-G39-N5:Z1-<-Y5:N35-X1-G43-G17-V16:I9-> 
| 
| 
|- 
! rowspan="7" | 
|
 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-S42-F30:N19->-G39-N5:Z1-<-I4-G17-V16:I9-> 
| 
| 
|- 
|
Sekhemrê-Oupmaât Antef-Âa 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-Y8-F13-Q3:Z10-U4-D36:X1->-G39-N5:Z1-<-W25-N35:X1:I9-O29V-> 
| 
| 
|- 
|
Sekhemrê-Herouhermaât Antef 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-Y8-O4:D21-D2:Z1-Aa11:D36->-G39-N5:Z1-<-W25-M17-N35:X1:I9-> 
| 
| 
|- 
|
Noubkheperrê Antef 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-S12-L1->-G39-N5:Z1-<-W25-M17-N35:X1:I9-> 
| 
| 
|- 
|Senakhtenrê Iâhmes 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-O34:N35:M3-Aa1:X1-D36:N35->-G39-N5:Z1-<-N12-F31-S29-> 
| 
| 
|- 
|
Seqenenrê Tâa 
|M23:X1-L2:X1-<-N5:O34-N29:N35-N35:D40->-G39-N5:Z1-<-X1:X4-O29:D36-Y1-> 
| 
| 
|- 
|
Ouadjkheperrê Kames 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-M13-L1->-G39-N5:Z1-<-D28:D52-E1-F31-S29-Z5-> 
| 
| 
|}

Nouvel Empire 

Le Nouvel Empire est initié par  en -1549 lorsqu'il devient roi de Thèbes et s'achève en -1069 avec la disparition de .

Cette période est la plus prospère de toute l'histoire égyptienne, synonyme de raffinement et d'évolutions. C'est de cette époque que nous viennent les plus beaux témoignages architecturaux dont les « demeures des millions d'années », le temple de Louxor, la tombe de , le Ramesséum, les temples d'Abou Simbel, etc.

La  est une des dynasties les mieux connue de l'Égypte ancienne. Elle marque l'apogée de l'Égypte pharaonique et va être dominée par une vraie lignée de sang : les  et les . Le premier souverain, , puis son successeur , parviennent à l'unification des Deux Terres, et contribuent ainsi à la prospérité du pays. Les premiers rois de la dynastie vont s'avérer de grands guerriers en partant à la conquête des royaumes adjacents et édifient un Empire qui s'étend jusqu'à l'Euphrate, où ils entrent en contact pour la première fois avec une autre grande puissance, le Mittani, qui après des affrontements jusque sous , finit par conclure une paix sous . Cette paix favorise un essor culturel inégalé qui est amplifié par la reprise de l'importation d'or, d'argent et de pierres précieuses. L'arrivée au pouvoir de l'hérétique Akhenaton, qui impose le culte du dieu Aton et délaisse la politique extérieure, marque le commencement du déclin de cette dynastie qui laissera sa place à celle dite des Ramessides.

Malgré son nom, c'est  qui fonde véritablement la  mais c'est toutefois son fils  qui laisse l'empreinte la plus importante au cours de son règne long de soixante-six ans. Grand constructeur, il fait édifier de nombreux monuments, temples et statues colossales, en particulier à Louxor, Karnak et Abou Simbel et crée une nouvelle capitale dans le Delta du Nil, Pi-Ramsès. Après le règne de son fils Mérenptah, qui repousse notamment les Peuples de la mer, débute une période d'anarchie due aux querelles de succession jusqu'à l'arrivée de Sethnakht, général en chef des armées. Il profite de l'anarchie régnant sous le règne de Taousert, épouse de , et prend le pouvoir en éliminant les derniers prétendants au trône. Le règne de son fils  marque l'apogée de la dynastie. Après le règne de , une crise dynastique survient et une série de sécheresses, la famine, les troubles civils et une importante corruption, achèvent d'amplifier l'anarchie et le déclin de la dynastie. Les derniers souverains, assistent impuissants, d'abord aux pillages des tombes dans la vallée des Rois et la vallée des Reines, puis à l'ascension des Grands prêtres d'Amon à Thèbes qui marque le début de la Troisième Période intermédiaire.

 
!Dynastie 
!Nom du pharaon 
!Nom de Nesout-bity  /Nom de Sa-Rê  
!Commentaires 
!Dates du règne
!Durée de règne
|- 
! rowspan="17" | 
|
Nebpéhtyrê 
|M23:X1-L2:X1-<-N5:V30-F9-F9->-G39-N5:Z1-<-N12-F31-S29-> 
|Nom égyptien : Iâhmes.Réunificateur de l'Égypte.
| -1550/-1525 
| 25 ans
|- 
|
Djéserkarê 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-D45-D28->-G39-N5:Z1-<-M17-Y5:N35-R4:X1*Q3-> 
|Fils d'
| -1525/-1504
| 21 ans
|- 
|
Âakhéperkarê 
|M23:X1-L2:X1-<-N5:O29-L1-D28->-G39-N5:Z1-<-G26-F31-S29-> 
|Nom égptien : Dhéhoutymes.Fait construire le premier tombeau de pharaon attesté dans la vallée des Rois.
| -1504/-1492
|
|- 
|
Âakhéperenrê 
|M23:X1-L2:X1-<-N5:O29-L1-N35->-G39-N5:Z1-<-G26-F31-S29-> 
|Nom égyptien : Dhéhoutymes.Fils de 
|  -1492/-1479
|
|- 
|
Menkhéperrê 
|M23:X1-L2:X1-<-N5:Y5-L1->-G39-N5:Z1-<-G26-F31-S29-> 
|Nom égyptien : Dhéhoutymes.Fils de  
| -1479/-1425
|
|- 
|
Maâtkarê Hatchepsout 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-C10-D28->-G39-N5:Z1-<-F4:X1-A51-X1:Z2-> 
|Fille de , épouse et sœur de 
| -1473/-1458
|
|- 
|
Âakhéperourê 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-O29V-L1-L1-L1->-G39-N5:Z1-<-M17-Y5:N35-R4:X1*Q3-> 
|Fils de 
| -1427/-1400
|
|- 
|
Menkhéperourê 
|M23:X1-L2:X1-<-N5:Y5-L1-Z2->-G39-N5:Z1-<-G26-F31-S29-> 
|Nom égyptien : Dhéhoutymes.Fils d'
| -1400/-1390
|
|- 
|
Nebmaâtrê 
|M23:X1-L2:X1-<-N5:V30-C10->-G39-N5:Z1-<-M17-Y5:N35-R4:X1*Q3-> 
|Fils de 
| -1390/-1352
|
|- 
|
Néferkhéperourê-Ouâenrê 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-F35-L1-Z3-N5-T21:N35->-G39-N5:Z1-<-M17-Y5:N35-R4:X1*Q3-R8-S38-R19-> 
| rowspan="2" |Fils d'.Changement de titulature et révolution atonienne à partir de l' de son règne 
| rowspan="2" |-1352/-1336
| rowspan="2" |
|- 
|
Néferkhéperourê-Ouâenrê Akhenaton 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-F35-L1-Z3-N5-T21:N35->-G39-N5:Z1-<-M17-X1:N35:N5-G25-Aa1:N35->
|- 
|
Ânkhetkhéperourê Néfernéférouaton 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-S34-X1-L1-Z2->-G39-N5:Z1-<-M17-X1:N35:N5-F35-F35-F35-F35-> 
|Fille d'Akhenaton 
| -1338/-1336
|
|- 
|
Ânkhkhéperourê Smenkhkarê-Djoserkhéperou 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-S34-L1-Z2->-G39-N5:Z1-<-N5-O34:U22-D28-D45-L1:Z2-> 
| 
| 
|
|- 
|
Nebkhéperourê Toutânkhaton 
|M23:X1-L2:X1-<-N5:V30-L1-Z2->-G39-N5:Z1-<-M17-X1:N35:N5-X1-G43-X1-S34-N35:Aa1-> 
| rowspan="2" |Fils d'Akhenaton 
| rowspan="2" |-1336/-1327
| rowspan="2" |
|- 
|
Nebkhéperourê Toutânkhamon 
|M23:X1-L2:X1-<-N5:V30-L1-Z2->-G39-N5:Z1-<-M17-Y5:N35-X1-G43-X1-S34->
|- 
|
Khéperkhéperourê It-Netjer-Aÿ  
|M23:X1-L2:X1-<-N5-L1-L1-Z2->-G39-N5:Z1-<-R8-M17-X1:I9-M17-A2-M17-M17-> 
|Grand Vizir de Toutânkhamon 
| -1327/-1323
|
|- 
|
Djéserkhéperourê-Setepenrê Horemheb 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-D45-L1-Z3-N5:U21:N35->-G39-N5:Z1-<-G5-Aa15:W3-A42-> 
|Général de Toutânkhamon 
| -1323/-1295
|
|- 
! rowspan="9" | 
|
Menpehtyrê Râmessou () 
|M23:X1-L2:X1-<-N5:Y5-F9-F9->-G39-N5:Z1-<-N5-F31-S29-M23-G43-> 
|Vizir de Horemheb 
| -1295/-1294
|
|- 
|
Menmaâtrê Séthi-Merenptah () 
|M23:X1-L2:X1-<-N5:Y5-C10->-G39-N5:Z1-<-C7-M17-M17-Q3:X1-V28-U7:N35-> 
|Fils de 
| -1294/-1279
|
|- 
|
Ousermaâtrê-Setepenrê Râmessou-Méryamon () 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-F12-S29-C10-N5:U21:N35->-G39-N5:Z1-<-M17-Y5:N35:N36-N5:Z1-F31-S29-M23-> 
|Fils de 
| -1279/-1213
|
|- 
|
Baenrê-Mérynetjerou Merenptah-Hotephermaât (Mérenptah) 
|M23:X1-L2:X1-<-C2-E11:N35-R8A:N36->-G39-N5:Z1-<-Q3:X1-V28-C10-N36:N35-Y1:D2*Z1-> 
|Treizième fils de 
| -1213/-1203
|
|- 
|
Ouserkhépérourê-Setepenrê Séthi-Merenptah () 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-F12-L1:Z2-N5-U21:N35->-G39-N5:Z1-<-C7-M17-M17-Q3:X1-V28-U7:N35-> 
|Fils de Mérenptah 
| -1203/-1199
|
|- 
|
Menmirê-Setepenrê Amenmes-Heqa-Ouaset 
|M23:X1-L2:X1-<-N5:Y5-W19-M17-N5:U21:N35->-G39-N5:Z1-<-C12-F31-S29-S29-S38-X7-R19-> 
|Fils de Mérenptah ou de .
| -1200/-1194
|
|- 
|
Sekhâenrê-Méryamon Râmessou-Siptah 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-S29-N28:N35-N36-M17-Y5:N35->-G39-N5:Z1-<-C2-F31-O34:O34-H8:Z1-Q3:X1-V28-> 
| rowspan="2" |Fils d'AmenmesChangement de titulature en l' de son règne 
| rowspan="2" |-1194/-1188
| rowspan="2" |
|- 
|
Akhenrê-Setepenrê Mérenptah-Siptah 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-G25:N35-N5:U21:N35->-G39-N5:Z1-<-Q3:X1-V28-U7:N35-Q3:X1-V28-H8:Z1-> 
|- 
|
Satrê-Méryamon Taousert 
|M23:X1-L2:X1-<-C2-C12-N36:N35-G39-X1->-G39-X1-N5:Z1-<-X1-G1-F12-S29-D21:D40-B7-> 
|Épouse de 
| -1188/-1186
|
|- 
! rowspan="11" | 
|
Ouserkhaourê-Setepenrê-Méryamon Sethnakht-Méreramonrê 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-F12-C12-N36:N28-Z2-N5-U21:N35->-G39-N5:Z1-<-N5-C12-C7-D43:N36-D21:D21-> 
| 
| -1186/-1184
|
|- 
|
Ousermaâtrê-Méryamon Râmessou-Heqa-Iounou () 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-F12-C10-M17-Y5:N35:N36->-G39-N5:Z1-<-C2-F31-S29-S29-S38-O28-> 
|Fils de Sethnakht 
| -1184/-1153
|
|- 
|
Ousermaâtrê-Setepenamon Râmessou-Heqamaât-Méryamon () 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-C12-F12-C10-S3-U21->-G39-N5:Z1-<-N5-C2*C12:N36-S38-F31-H6-O34:O34-> 
| rowspan="2" |Fils de 
| rowspan="2" |-1153/-1147
| rowspan="2" |
|- 
|
Heqamaâtrê-Setepenamon Râmessou-Heqamaât-Méryamon 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-S38-C10-U21:N35-C12->-G39-N5:Z1-<-N5-C2*C12:N36-S38-F31-H6-O34:O34-> 
|- 
|
Ousermaâtrê-Sekheperenrê Râmessou-Amonherkhepshef-Méryamon () 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-F12-C10-S29-L1-N5-N35->-G39-N5:Z1-<-N5-C2-C12-N36:I9-S29-F31-M23-> 
|Fils de 
| -1147/-1143
|
|- 
|
Nebmaâtrê-Méryamon Râmessou-Netjerheqa-Iounou () 
|M23:X1-L2:X1-<-N5:V30-C10-M17-Y5:N35:N36->-G39-N5:Z1-<-N5-C12-F31-O34:O34-R8-S38-O28-> 
|Fils de 
| -1143/-1136
|
|- 
|
Ousermaâtrê-Setepenrê-Méryamon Râmessou-Itamon-Netjerhéqa-Iounou () 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-F12-C12-U6-N5-U21:N35->-G39-N5:Z1-<-N5-C12-F31-O34:O34-M17-X1-R8-S38-O28-> 
|Fils de 
| -1136/-1129
|
|- 
|
Ousermaâtrê-Akhenamon Râmessou-Séthiherkhépeshef-Méryamon () 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-F12-C10-C12-G25-Aa1:N35->-G39-N5:Z1-<-N5-C7-C12-N36-F31-S29-M23-> 
|Fils de 
| -1129/-1126
|
|- 
|
Néferkarê-Setepenrê Râmessou-Khâemouaset-Méryamon () 
|M23:X1-L2:X1-<-C2-F35:D28-N5-U21:N35->-G39-N5:Z1-<-N28-C2-R19-C12-N36-F31-S29-M23-> 
|Petit-fils de 
| -1126/-1108
|
|- 
|
Khépermaâtrê-Setepenrê Râmessou-Amonherkhepshef-Méryamon () 
|M23:X1-L2:X1-<-N5-L1-C10-N5-U21:N35->-G39-N5:Z1-<-C2-F31-C12-O34:O34:N36-M17-Y5:N35:I9-> 
|Fils de 
| -1108/-1099
|
|- 
|
Menmaâtrê-Setepenptah Râmessou-Khâemouaset-Méryamon-Netjerheqa-Iounou () 
|M23:X1-L2:X1-<-N5:Y5-C10-U21:N35-Q3:X1-V28->-G39-N5:Z1-<-N28-C2-R19-C12-N36:D21*D21-F31-S38-R8-O28-O34:O34-> 
|Fils de 
| -1099/-1069
|
|}

Troisième Période intermédiaire 
La Troisième Période intermédiaire est la troisième transition qui relie les deux grandes époques du Nouvel Empire et de la Basse époque. Elle débute en -1069 lorsque  prend le contrôle de la Basse-Égypte et épouse , fille de  ; tandis que Hérihor, grand prêtre d'Amon à Thèbes, fonde une dynastie parallèle et dirige la Haute-Égypte depuis Thèbes. Elle s'achève en -695 lorsque Bakenranef est capturé et brûlé vif par Chabaka, futur roi de la .

Cette période est dominée par des dynasties issues de peuplades libyennes installées dans le delta du Nil, tandis que la Haute-Égypte glisse peu à peu de l'emprise des prêtres d'Amon à l'influence de plus en plus importantes du royaume de Napata.

La  est dirigée depuis Tanis et le pouvoir de celle-ci se limite à la Basse-Égypte. Les bâtisseurs de cette dynastie vont procéder à un ingénieux recyclage des monuments de la , avec un raffinement beaucoup plus systématique. Les temples, monuments et obélisques de Pi-Ramsès, l'ancienne capitale, sont ainsi démantelés et déménagés à Tanis afin d'orner la nouvelle cité des pharaons. Malgré des alliances entre la Haute et la Basse-Égypte, le royaume est toujours en proie aux conflits et les mercenaires libyens appelés en renfort prennent peu à peu le contrôle des principales fonctions militaires et religieuses. La fin de la  est marquée par des luttes de successions, amplifiées par la crise économique et la corruption. Les Libyens, qui occupent les postes les plus importants de l'armée, voient leur influence grandir, et  profite de l'anarchie pour s'emparer du pouvoir à la mort de  et fonde la dynastie dite de Bubastis, sa ville d'origine.

Pendant cette dynastie, les pharaons délèguent une grande partie de leur pouvoir aux Grands prêtres d'Amon. Peu à peu, des révoltes et rébellions éclatent et au cours de la , qui règne en parallèle avec les ,  et s, la rivalité dynastique et les compétitions entre différentes lignées provoquent l'éclatement du pays en plusieurs royaumes indépendants : Léontopolis, Héracléopolis Magna, Hermopolis Magna, Lycopolis, puis celui de Saïs lors de la , qui disparaît à la mort de Bakenranef.

!Dynastie
!Nom du pharaon
!Nom de Nesout-bity/Nom de Sa-Rê
!Commentaires
!Dates du règne
!Durée du règne
|-
! rowspan="8" |
|
|M23:X1 L2:X1-<-N5 S1 L1 N5:U21:N35->-G39-N5:Z1-<-M17 Y5:N35:U7 F20:E10 V30:R11*R11 -> 
|Prince de Tanis
| -1069/-1043
|26 ans
|-
|

|M23:X1 L2:X1-<-N5 L1 N28 C12 U21:N35->-G39-N5:Z1-<-M17 Y5:N35 U6 G40 M29 Z4-> 
|Grand prêtre d'Amon. Co-pharaon de -1054 à -1032
| -1054/-1032
|22 ans
|-
|Amenemnesout
|M23:X1 L2:X1-<-N5 F35 D28 S38 R19->-G39-N5:Z1-<-M17 Y5:N35 G17 M23->  
|Co-régent
| -1043/-1040
|3 ans
|-
|

|M23:X1 L2:X1-<-N5:O29 L1 M17 Y5:N35:U21:N35->-G39-N5:Z1-<-M17 Y5:N35:U7 G40 N14*N28:N35:O49-> 
|Fils de 
| -1032/-991
|41 ans
|-
|
Amenemopet
|M23:X1 L2:X1-<-N5 F12 H6 M17 Y5:N35 U21:N35->-G39-N5:Z1-<-M17 Y5:N35 G17 Aa15:O45-> 
|Fils de 
| -993/-984
|9 ans
|-
|Osorkon l'ancien
|M23:X1 L2:X1-<-N5:O29 L1 N5 U21:N35->-G39-N5:Z1-<-V4 Aa18 D21:V31:N35-> 
|
| -984/-978
|6 ans
|-
|
Siamon
|M23:X1 L2:X1-<-N5 R8 L1 M17 Y5:N35 U21:N35->-G39-N5:Z1-<-M17 Y5:N35 G38 Z1-> 
|Peut-être fils d'Amenemopet
| -978/-959
|19 ans
|-
|
|M23:X1 L2:X1-<-N5 D17 L1 Z3 N5:U21:N35 ->-G39-N5:Z1-<-M17 Y5:N35:N36 G40 N14*N28:N35:O49-> 
|Arrière petit-fils de 
| -959/-945
|14 ans
|-
! rowspan="10" |
|

|M23:X1 L2:X1-<-N5 S1 L1 N5 U21:N35->-G39-N5:Z1-<-M17 Y5:N35:N36 M8:M8 N35:N29-> 
|
| -945/-924
|
|-
|

|M23:X1 L2:X1-<-N5 S42 L1 N5:U21:N35->-G39-N5:Z1-<-M17 Y5:N35:N36 V4 Aa18 D21:V31:N35-> 
|Fils de 
| -924/-889
|35 ans
|-
|

|M23:X1 L2:X1-<-N5 S38 L1 N5 U21:N35->-G39-N5:Z1-<-M17 Y5:N35 U6 M8:M8 N35:N29 -> 
|Fils d'
| -890/-889
|1 an
|-
|
|M23:X1 L2:X1-<-N5 F12 H6 N5:U21:N35->-G39-N5:Z1-<-U33 V31:D21 N17:V13-> 
|Fils d'
| -889/-874
|15 ans
|-
|

|M23:X1 L2:X1-<-N5 F12 H6 M17 Y5:N35 U21:N35->-G39-N5:Z1-<-M17 Y5:N35:N36 V4 Aa18 M17 D21:N29:N35-> 
|Fils de 
| -874/-850
|24 ans
|-
|

|M23:X1 L2:X1-<-N5 S1 L1 N5:U21:N35 R8 S38 R19->-G39-N5:Z1-<- M17 Y5:N35:N36 H8:Z1 Q1 V13:V31 D21:Z1:N17 U33 -> 
|Fils d'
| -850/-825
|25 ans
|-
|

|M23:X1 L2:X1-<-N5 F12 C10 M17 Y5:N35 N5:U21:N35->-G39-N5:Z1-<- M17 Y5:N35 M8:M8 N35:N29-> 
|Fils de . Roi de Tanis de -818 à -773
| -825/-773
|52 ans
|-
|
Pimay
|M23:X1 L2:X1-<- N5 F12 H6 M17 Y5:N35 U21:N35->-G39-N5:Z1-<-M17 Y5:N35:N36 G40 W19 M17 M17-> 
|Fils de 
| -773/-767
|6 ans
|-
|
|M23:X1 L2:X1-<- N5 O29V L1 N5:U21:N35->-G39-N5:Z1-<-M17 Y5:N35:N36 M8:M8 N29 -> 
|Fils de Pimay
| -767/-730
|37 ans
|-
|

|M23:X1 L2:X1-<-N5:O29-L1-C12-U21:N35->-G39-N5:Z1-<-M17 Y5:N35 U6 V4 Aa18 D21:V31:N35 -> 
|Fils de 
| -730/-715
|15 ans
|-
! rowspan="19" |Dynastie des Grands prêtres d'Amon(parallèle aux  et s)
|
Hérihor
|M23:X1 L2:X1-<-R8 U36 D1*Q3:N35 M17 Y5:N35->-G39-N5:Z1-<-M17 Y5:N35 N1:H8*Z1 G5-> 
|
| -1080/-1074
|6 ans
|-
|
Piânkh
|G39-N5:Z1-<-G41-G1-Z4-S34-A3->  
|
| -1074/-1070
|4 ans
|-
|

|M23:X1 L2:X1-<-N5 L1 N28 C12 U21:N35->-G39-N5:Z1-<-M17 Y5:N35 U6 G40 M29 Z4->  
|Fils de Piânkh.
| -1070/-1032
|38 ans
|-
|
Masaharta
|G39-N5:Z1-<-G3-Aa18-O4:Z1-D21:V13-> 
|Fils de 
| -1054/-1046
|8 ans
|-
|
Djedkhonsouefânkh
|G39-N5:Z1-<-I10:D46-Aa1:N35-M23-M17-G43:I9-S34-N35:Aa1-> 
|Fils de 
| -1046
|
|-
|
Menkhéperrê
|G39-N5:Z1-<-N5-L1-Y5-> 
|Fils de 
| -1045/-992
|53 ans
|-
|

|G39-N5:Z1-<-N35:F20 R7 E10 V30 R11 R11 A52-> 
|Fils de Menkhéperrê
| -992/-990
|2 ans
|-
|

|G39-N5:Z1-<-G40-Z4-M29-Aa15:Y1-> 
|Fils de Menkhéperrê
| -990/-969
|21 ans
|-
|
|M23:X1 L2:X1-<-N5 D17 L1 Z3 N5:U21:N35->-G39-N5:Z1-<-M17 Y5:N35:N36 G40 N14*N28:N35:O49-> 
|
| -969/-945
|24 ans
|-
|
Ioupout
|G39-N5:Z1-<-E9:Q3*Z7-U33-M17->  
|Fils de 
| -944/-924
|20 ans
|-
|

|M23:X1 L2:X1-<-N5 S38 L1 N5 U21:N35->-G39-N5:Z1-<-M17 Y5:N35 U6 M8:M8 N35:N29-> 
|Fils d'
| -924/-894 et
-890/-889
|31 ans
|-
|
Iouwelot
|G39-N5:Z1-<-Z7:E9-V4-G1-D21:N36:V13-A52-> 
|Fils d'
| -894/-884
|10 ans
|-
|
|G39-N5:Z1-<-F20:N35-E10-R11-R11-A52-> 
|Fils d'
| -884/-874
|10 ans
|-
|

|M23:X1 L2:X1-<-N5 S1 L1 M17 Y5:N35 U21:N35->-G39-N5:Z1-<-M17 Y5:N35:N36 G5 H8:Z1 Q1 X1:H8-> 
|Fils de 
| -874/-860
|14 ans
|-
|...Djou...
|
|
| -860/-855
|5 ans
|-
|
|G39-N5:Z1-<-N35:U1:D21-Z1-U33-M17-A1-> 
|Fils d'
| -855/-845
|10 ans
|-
|Osorkon
|G39-N5:Z1-<-V4-Aa18-M17-D21:V31:N35-> 
|Fils de 
| -845/-835
|10 ans
|-
|
|G39-N5:Z1-<-G5-H8:Z1-t*Q1-> 
|Petit-fils d'
| -835/-816
|19 ans
|-
|Takélot
|G39-N5:Z1-<-U33-V31:D21-N18:V13-> 
|Fils de 
| -800/-775
|25 ans
|-
! rowspan="13" |
|

|M23:X1 L2:X1-<-N5 F12 C10 M17 Y5:N35 U21:N35->-G39-N5:Z1-<-M17 Y5:N35:U7 G40 X8 W1 X1:X1-> 
|Roi de Léontopolis.
| -818/-793
|25 ans
|-
|
|M23:X1 L2:X1-<-N5-F12-C10-M17-Y5:N35-U21:N35->-G39-N5:Z1-<-M17-Y5:N35:U7-E9-Q3:Z7-U33-M17-> 
|Fils de . Co-régent pendant 1 an
| -804/-803
|1 an
|-
|
|M23:X1 L2:X1-<-N5 F12 H6 M17 Y5:N35:N36->-G39-N5:Z1-<-M17 Y5:N35:N36 M8:M8 N29-> 
|Fils de 
| -793/-787
|6 ans
|-
|

|M23:X1 L2:X1-<-N5 F12 C10 M17 Y5:N35 U21:N35->-G39-N5:Z1-<-M17 Y5:N35 U6 H8:Z1 V4 Aa18 M17 D21:V31:N35-> 
|Fils de 
| -787/-759
|28 ans
|-
|

|M23:X1 L2:X1-<-N5 F12 C10 M17 Y5:N35:U21->-G39-N5:Z1-<-M17 Y5:N35:U7 Q1 H8 V13:V31:D21 U33-> 
|Fils d'. Grand prêtre d'Amon.
| -759/-757
|2 ans
|-
|Roudamon
|M23:X1 L2:X1-<-N5 F12 U1 Aa11:D36:X1->-G39-N5:Z1-<- M17 Y5:N35:N36 M17 Y5:N35 T12-> 
|Fils d'
| -757/-754
|3 ans
|-
|

|M23:X1 L2:X1-<-N5 F12 U4 D36:X1->-G39-N5:Z1-<-M17 Y5:N35:U7 W1 G38:E9 G43 Q3:X1-> 
|Fils de Roudamon
| -754/-715
|39 ans
|-
|
|
|Roi d'Hérakléopolis
|
|
|-
|Padimenti
|
|Roi de Lycopolis
| -747/-715
|33 ans
|-
|

|G39-N5:Z1-<-N35:U1:D21-Z1-U33-M17-A1-> 
|Roi d'Hermopolis
| -747/-725
|23 ans
|-
|Peftjaouaouibastet
|M23:X1 L2:X1-<-N5-F35-D28->-G39-N5:Z1-<-Q3:I9-P5-D36:D36-W2-> 
|Roi d'Hérakléopolis
| -747/-720
|27 ans
|-
|Djéhoutyemhat
|M23:X1 L2:X1-<-N5-L1-F35-N28:N28->-G39-N5:Z1-<-G26-G17-F4-> 
|Roi d'Hermopolis
| -725/-715
|10 ans
|-
|
|M23:X1 L2:X1-<-N5-F12-H6-M17-Y5:N35:N36->-G39-N5:Z1-<-M17-Y5:N35:N36-M8:M8-N29-> 
|Roi de Léontopolis
|
|
|-
! rowspan="2" |
|
Tefnakht
|M23:X1 L2:X1-<-N5-A51-S29-S29->-G39-N5:Z1-<-X1-G1-I9:N35-M3:Aa1*X1-> 
|Prince de Saïs, d'origine libyenne.
| -727/-716
|11 ans
|-
|
Bakenranef
|M23:X1 L2:X1-<-N5-V29-D28 ->-G39-N5:Z1-<-G29 V31:N35 D21:N35:I9-> 
|Roi de Saïs
| -716/-712
|4 ans
|-
|}

Basse époque 
La Basse époque débute vers -775 avec l'arrivée au pouvoir d'Alara, roi de Napata, ville du Royaume de Koush, dans l'actuel Soudan et se termine à la défaite de  en -332.

Elle débute par la dynastie des Nubiens, qui sont ensuite remplacés par les Saïtes et les Perses.

Malgré la réunification du pays par Piânkhy, la Basse époque est une période de forte instabilité caractérisée par des prises de pouvoir successives par des souverains étrangers, entrecoupée de courtes périodes d'indépendances. En effet, la dynastie nubienne fut balayée après un peu plus d'un siècle par les Assyriens qui envahirent et pillèrent Thèbes. Profitant de la déroute de Tanoutamon, le futur , alors gouverneur de Saïs, prend le contrôle de la région et réussit à expulser les Assyriens grâce à des mercenaires Lydiens et Grecs et ainsi rétablir l'unité du pays.

Les Perses prennent une première fois le pouvoir grâce à  qui défait  en -525, mais sont chassés après une révolte à la suite de laquelle Amyrtée, unique représentant de la , règne sur une partie de l'Égypte. Il est lui-même renversé quelques années plus tard par , dont les successeurs réussissent à résister aux attaques perses jusqu'aux révoltes sous le règne de  qui, incapable de maintenir l'unité du pays, est à son tour renversé par , alors prince et général de Sebennytos, qui fonde la dernière dynastie de pharaons d'origine égyptienne.

 et ses deux successeurs réussissent à maintenir la prospérité du royaume malgré les crises de palais et l'envahisseur perse, et engagent un immense programme d’amélioration et d'embellissement des bâtiments (premier pylône du temple de Karnak, temple de Philæ). La  est finalement vaincue par les Perses et  inaugure la deuxième période perse achéménide qui fut une des plus noires de l'Égypte antique en raison des maltraitances et de l'oppression envers le peuple, du pillage des temples, des animaux saints et des taureaux Apis envoyés à la boucherie, etc.

La Basse époque prend fin lorsque  est défait par le Roi de Macédoine, Alexandre le Grand, qui est accueilli par la population comme un libérateur.

!Dynastie
!Nom du pharaon
!Nom de Nesout-bity/Nom de Sa-Rê
!Commentaires
!Dates du règne
!Durée du règne
|-
! rowspan="7" |
|Alara
|G39-N5:Z1-<-M17 A2 E23:E23-> 
|Roi de Napata.
| -775/-760
|15 ans
|-
|Kachta
|G39-N5:Z1-<-E1 N37:N18:Z4-> 
|Roi de Napata. Frère d'Alara
| -760/-747
|13 ans
|-
|
Piânkhy
|G39-N5:Z1-<-Q3 S34 M17 M17-> 
|Roi de Napata; Neveu d'Alara et Kachta. Réunifie le pays.
| -747/-716
|31 ans
|-
|
Chabaka
|G39-N5:Z1-<-M8 E10 D28 M17 Y5:N35:N36-> 
|Roi de Napata. Frère de Piânkhy
| -716/-702
|14 ans
|-
|
Chabataka
|G39-N5:Z1-<-M8 E10 N18:D28-> 
|Roi de Napata. Fils de Piânkhy
| -702/-690
|12 ans
|-
|
Taharqa
|G39-N5:Z1-<-N17:O4 E23:N29-> 
|Roi de Napata. Fils de Piânkhy
| -690/-664
|26 ans
|-
|
Tanoutamon
|G39-N5:Z1-<-M17 Y5:N35 N18:N35 V4 U33-> 
|Roi de Napata. Fils de Chabaka ou de Chabataka. Dernier pharaon Nubien
| -664/-656
|8 ans
|-
! rowspan="10" |
|Ammeris
|
|Roi de Saïs
| -715/-695
|20 ans
|-
|
|
|Roi de Saïs
| -695/-688
|7 ans
|-
|Nekauba
|
|Roi de Saïs
| -688/-672
|16 ans
|-
|

|G39-N5:Z1-<-N35:D28 G43-> 
|Fils de . Tué lors d'une bataille avec Tanoutamon.
| -672/-664
|8 ans
|-
|

|G39-N5:Z1-<-Q3:O34 G17 V13:V31-> 
|Fils de . Réunifie l'Égypte en -656.
| -664/-610
|54 ans
|-
|
|G39-N5:Z1-<-N35 E1 G43-> 
|Fils de . Evoqué dans la Bible (livre de Jérémie). Envoie une expédition phénicienne explorer et accomplir la première circumnavigation du continent africain.
| -610/-595
|15 ans
|-
|

|G39-N5:Z1-<-V30:F9*F9 Q3 S29 G17 V13:V31-> 
|Fils de 
| -595/-589
|6 ans
|-
|
Apriès
|G39-N5:Z1-<-N5 V29 F34-> 
|Fils de 
| -589/-570
|19 ans
|-
|

|G39-N5:Z1-<-N12 F31 R24 G39-> 
|Général des mercenaires libyens
| -571/-526
|45 ans
|-
|

|G39-N5:Z1-<-Q3 S29 G17 V13:V31-> 
|Fils d'. Battu par  à la bataille de Péluse.
| -526/-525
|6 mois
|-
! rowspan="8" |
|

|G39-N5:Z1-<-V31-G17-D58-M17-V13:X1-> 
|Roi Achéménide de l'Empire perse. Meurt de gangrène à la suite d'une blessure à la cuisse.
| -525/-522
|3 ans
|-
|

|M23:X1 L2:X1-<-N16:E23-G43-M8-> 
|Roi Achéménide de l'Empire perse. Général de l'armée. Meurt de maladie.
| -522/-486
|36 ans
|-
|

|G39-N5:Z1-<-Aa1-M8-M17-M17-E23-M8-> 
|Roi Achéménide de l'Empire perse. Fils de . Assassiné dans un complot dirigé par son ministre .
| -486/-465
|21 ans
|-
|

|G39-N5:Z1-<-G1-E23:N17-Aa1-M8-M8-S29-> 
|Roi Achéménide de l'Empire perse. Fils de .
| -465/-424
|41 ans
|-
|
|
|Roi Achéménide de l'Empire perse. Fils d'. Assassiné par son demi-frère Sogdianos.
| -424/-424
|2 mois
|-
|Sogdianos
|
|Roi Achéménide de l'Empire perse. Fils d'
| -424/-424
|7 mois
|-
|

|M23:X1 L2:X1-<-N16:E23-G43-M8-> 
|Roi Achéménide de l'Empire perse. Fils d'
| -424/-404
|20 ans
|-
|

|G39-N5:Z1-<-G1-E23:V13-M12-N37:O34-M8-> 
|Roi Achéménide de l'Empire perse. Fils de 
| -404/-402
|2 ans
|-
!
|Amyrtée
|G39-N5:Z1-<-M17-Y5:N35-M17-A2-D4:D37:O34-> 
|
| -404/-398
|6 ans
|-
! rowspan="5" |
|

|G39-N5:Z1-<-N35:G1 M17 M17 I9:O29 T12-> 
|
| -398/-393
|5 ans
|-
|Mouthis
|
|Fils de 
| -393
|
|-
|
Psammouthis
|G39-N5:Z1-<-N12 F31 R24 G39-> 
|
| -393
|
|-
|
Achôris
|G39-N5:Z1-<-O4:V31 E23:Z1-> 
|
| -393/-380
|13 ans
|-
|
|G39-N5:Z1-<-N35:G1-i-i-f:O29-V4-> 
|Fils d'Achôris.
| -380
|
|-
! rowspan="3" |
|

|G39-N5:Z1-<-N35:M3 Aa1*X1:D40 V30:I9-> 
|Prince de Sebennytos. Fondateur de la dernière dynastie de pharaons d'origine égyptienne.
| -380/-362
|18 ans
|-
|Téos
|G39-N5:Z1-<-W25 N31:N1 D2 I10:Z1 U21:N35-> 
|Fils de . Co-régent avec son père depuis -365.
| -362/-360
|2 ans
|-
|

|G39-N5:Z1-<-C9 U6 D40 G5 W4 X1:O49-> 
|Neveu de Téos. Dernier pharaon égyptien de naissance.
| -360/-342
|18 ans
|-
! rowspan="3" |
|

|
|Empereur de l'Empire achéménide. Fils d'. Assassiné par Bagoas.
| -343/-338
|5 ans
|-
|
Arsès
|
|Fils d'. Règne seulement sur la Basse-Égypte. Empoisonné par Bagoas.
| -338/-336
|2 ans
|-
|

|
|Arrière petit-fils de . Assassiné par son général Nabarzanès et le satrape Bessos.
| -336/-330
|6 ans
|}

Période macédonienne 
La Période macédonienne commence avec l'arrivée en Égypte d'Alexandre le Grand à l'automne -332 après la fuite de  et se termine avec l'assassinat de son fils  en -309.

Cette courte période ne permet pas aux Macédoniens de s'affirmer :  est frappé d'une incapacité mentale provoquée par l'ingestion d'un poison (ou due à l'épilepsie) et  est un enfant-roi qui ne règne concrètement jamais, le pouvoir étant disputé par les régents Polyperchon et . C'est alors un des généraux d'Alexandre le Grand qui s'empare du pouvoir.

!Dynastie
!Nom du pharaon
!Nom de Nesout-bity/Nom de Sa-Rê
!Commentaires
!Dates du règne
!Durée du règne
|-
! rowspan="3" | 
|
Alexandre le Grand
|M23:X1 L2:X1-<-C12-C1-U21:N35:N36->-G39-N5:Z1-<-G1-E23:V31:O34-M17-N35:D46-D21:O34-> 
|Roi de Macédoine
| -332/-323
|9 ans
|-
|

|M23:X1 L2:X1-<-C1 C12 D28 U21:N35:N36->-G39-N5:Z1-<-Q3:O4 M17*M17*G43:E23 M17 M17 G43 Q3:V4 S29-> 
|Demi-frère d'Alexandre le Grand
| -323/-317
|6 ans
|-
|

|M23:X1 L2:X1-<-N5-A28-F34-M17-Y5:N35-U21:N35->-G39-N5:Z1-<-M17-E23:V31:O34-M17-N35:D46-D21:O34-> 
|Fils d'Alexandre le Grand, assassiné par Cassandre.
| -317/-309
|8 ans
|}

Période ptolémaïque 

La Période ptolémaïque s'étend de -323 à -30. Elle doit son nom à Ptolémée, fils de Lagos (d'où son autre appellation de « lagide »).

Durant cette dynastie, le pays connaît une réorganisation sociale et économique. Les plus importants postes administratifs, économiques et militaires sont occupés par les Grecs et les Macédoniens, les Égyptiens se contentant des postes subalternes.

Les Ptolémées inaugurent de nombreuses constructions rivalisant avec celles du Nouvel Empire, comme le phare d'Alexandrie, la bibliothèque d'Alexandrie ou le temple d'Hathor à Dendérah.

La deuxième moitié de la dynastie est marquée par les nombreuses querelles intestines et les luttes politiques pour le pouvoir qui engendrent un déclin économique et l'affaiblissement du pays, provoquant la fin de l'Égypte pharaonique, mais aussi de la période hellénistique.

!Dynastie
!Nom du pharaon
!Nom de Sa-Rê/Anthroponyme 
!Commentaires
!Dates du règne
!Durée du règne
|-
! rowspan="26" |lagide()
|

|G39-N5:Z1-<-Q3:X1 V4 E23:Aa15 M17 M17 S29-> 
|Général d'Alexandre le Grand
| -305/-283
|22 ans
|-
|

|G39-N5:Z1-<-p*t:l Z7:Aa15 i i s-> 
|Fils de 
| -283/-246
|37 ans
|-
|

|G39-N5:Z1-<-Q3:X1 V4 E23:Aa15 M17 M17 S29 S34 I10:X1:N17 Q3:X1 V28 U6-> 
|Fils de 
| -246/-222
|24 ans
|-
|

|G39-N5:Z1-<-Q3:X1 V4- E23:Aa15 M17 M17 S29 S34 I10:X1:N17 Q1 X1:H8 U6-> 
|Fils de 
| -222/-204
|18 ans
|-
|

|G39-N5:Z1-<-Q3:X1 V4 E23:Aa15 M17 M17 S29 S34 I10:X1:N17 Q3:X1 V28 U6 -> 
|Fils de . Empoisonné par ses courtisans.
| -204/-181
|23 ans
|-
|

|-<-N29:E23  V4 Q3 X1:G1 D21:G1 X1:H8-> 
|Épouse de  et mère de . Co-régente.
| -180/-176
|4 ans
|-
|

|G39-N5:Z1-<-Q3:X1 V4 E23:Aa15 M17 M17 S29 S34 I10:X1:N17 Q3:X1 V28 U6-> 
|Fils de 
| -180/-145
|35 ans
|-
|

|G39-N5:Z1-<-:Q3-R8-V28-M42:W24*V1-A17-X1:I9:Z1-I9:N36->
|Fils de . Co-roi d'Égypte
| -145/-144
|1 an
|-
|

|G39-N5:Z1-<-Q3:X1 V4 E23:Aa15 M17 M17 S29 S34 I10:X1:N17 Q3:X1 V28 U6 M17 M17-> 
|Fils de . Co-roi d'Égypte pendant sept ans avec son frère  (-170/-163)
| -145/-116
|29 ans
|-
|

|-<-N29:E23-i-V4-Q3-D46:D21-:X1-G1-H8:-> 
|Fille de . Sœur et épouse de  et . Co-régente.
| -123/-116
|7 ans
|-
|

|G39-N5:Z1-<-Q3:X1 V4 E23:Aa15 M17 M17 S29 S34 I10:X1:N17 Q1 H8: C9A N36-> 
|Fils de 
| -116/-107
|9 ans
|-
|

|-<-N29:E23-i-V4-Q3-D46:D21-:X1-G1-H8:-> 
|Fille de  et mère de  et . Co-régente.
| -116/-101
|15 ans
|-
|
|-<-N29:E23-i-V4-Q3-D46:D21-:X1-G1-H8:->  
|Fille de  et  et épouse de son frère . Co-régente.
| -116/-115
|1 an
|-
|

|-<-N29:E23-i-V4-Q3-D46:D21-:X1-G1-H8:-> 
|Fille benjamine de  et  et épouse de son frère . Co-régente.
| -115/-109
|6 ans
|-
|

|G39-N5:Z1-<-Q3:X1 V4 E23:Aa15 M17 M17 S29 V1 I10:X1 N35:I9:D21 M17 V31:O34 N35:X1 D21:O34 S34 I10:X1:N17 Q3:X1 V28 N36 -> 
|Fils de 
| -107/-88
|19 ans
|-
|

|G39-N5:Z1-<-Q3:X1 V4 E23:Aa15 M17 M17 S29 S34 I10:X1:N17 Q1 H8: C9A N36 -> 
|Fils de . Reviens au pouvoir après avoir été renversé par sa mère au profit de son frère.
| -88/-80
|8 ans
|-
|

|G39-N5:Z1-<-Q3:X1-V4-E23:Aa15-M17-M17-S29-> 
|Fils de . Exécuté par son armée après une révolte.
| -80/-80
|47 jours
|-
|

|G39 N5:Z1 <-Q3:X1-V4-E23:Aa13-M17-M17-S29-S34-D*t*N17-Q3:X1-V28-Q1-X1:H8-N36->
|Fils de . Cousin de .
| -80/-58
|22 ans
|-
|

|-<-N29:E23-i-V4-Q3-D46:D21-:X1-G1-H8:-> 
|Fille de  et mère de . Co-régente.
| -58/-57
|1 an
|-
|
| 
|Fille de . Prend le pouvoir après une révolte du peuple. Assassinée par son père.
| -58/-55
|3 ans
|-
|

|G39 N5:Z1 <-Q3:X1-V4-E23:Aa13-M17-M17-S29-S34-D*t*N17-Q3:X1-V28-Q1-X1:H8-N36->
|Fils de . Cousin de . Revient au pouvoir.
| -55/-51
|4 ans
|-
|

|-<-N29:E23 M17 V4 Q3:D46:D21 G1 X1:H8-> 
|Fille de . Se suicide avec un cobra.
| -51/-30
|21 ans
|-
|
|
|Fille de . Demi-sœur de . Co-régente pendant la fuite de sa sœur en Syrie.
| -49/-47
|2 ans
|-
|
|G39 N5:Z1-<-Q3:X1-V4-E23:Aa15-M17-M17-S29-> 
|Fils de . Demi-frère de . Co-régent. Meurt noyé dans le Nil.
| -51/-47
|4 ans
|-
|

|G39-N5:Z1-<-Q3:X1-V4-E23:Aa15-M17-M17-S29-> 
|Fils de . Demi-frère et mari de . Meurt empoisonné par sa sœur.
| -47/-44
|3 ans
|-
|

|G39-N5:Z1-<-Q3:X1-V4-E23:Aa15-M17-M17-S29-D:d-Z7*t:n:f-N29-M17-M17-S29-r:z-> 
|Fils de . Co-régent avec sa mère. Dernier pharaon d'Égypte. Exécuté par Octave, futur premier empereur romain.
| -44/-30
|14 ans
|}

Annexes

Notes et références

Bibliographie 

 .
 Nicolas Grimal, Histoire de l'Égypte ancienne.
 Claude Vandersleyen, ,  : De la fin de l'Ancien Empire à la fin du Nouvel Empire, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Nouvelle Clio », 1995
 Jean Vercoutter, L'Égypte et la vallée du Nil, des origines à la fin de l'ancien empire 12000-2000 Av. J.-C., Nouvelle Clio, PUF, Paris, 1992
 J. Kemp Barry, Ancient Egypt, Anatomy of a Civilization, Londres et New York, 2006
 Béatrix Midant-Reynes, Aux origines de l'Égypte, Du Néolithique à l'émergence de l'État, Éditions Fayard, 2003
 James Henry Breasted, Ancient Records of Egypt, vol 2 : The Eighteenth Dynasty
 Aidan Mark Dodson & Dyan Hilton, The Complete Royal Families of Ancient Egypt
 Kenneth Anderson Kitchen, Rammesside Inscriptions, Translated & Annotated, Translations, , Blackwell Publishers, 1996
 William Christopher Hayes, The Scepter of 
 Peter A. Clayton, Florence Maruéjol, Chronique des pharaons : L'histoire règne par règne des souverains et des dynasties de l'Égypte ancienne, Casterman, Paris, 1994 et 1995.
 Marianne Doresse et Jean Doresse, Le culte d'Aton sous la  avant le schisme Amarnien, Imprimerie Nationale, Geuthner, Paris, 1945.

Voir aussi 

Chronologies comparées des dynasties égyptiennes pour une présentation des dates de début des dynasties égyptiennes selon différents auteurs.

Index égyptologique

Égypte